Andrés Marín Lebrero (Badalona, 1961), atleta, marxador, corredor de fons i entrenador català
 Andrés Marín Esteban (Terol, 1843 — Madrid, 1896), tenor líric espanyol
 Andrés Marín Vargas (Sevilla, 1969), coreògraf, ballarí espanyol i professor de dansa espanyola